De 12,5 kilometer achtervolging voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2014 vond plaats op 10 februari 2014 in het Laura langlauf & biatloncentrum in Krasnaja Poljana. Regerend olympisch kampioen was de Zweed Björn Ferry.

Tijdschema

Uitslag 
De starttijdachterstand is op basis van klassering/tijdachterstand op de 10 kilometer sprint bepaald. (Winnaar Ole Einar Bjørndalen startte als eerste, enz.)

Bronvermelding 
  Uitslag

Mannen achtervolging